

Astronomia
 5995 Saint-Aignan – asteroide della fascia principale

Geografia
Francia
Saint-Aignan – comune nel dipartimento delle Ardenne nella regione della Champagne-Ardenne,
Saint-Aignan – comune nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania,
Saint-Aignan – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro,
Saint-Aignan – comune nel dipartimento del Morbihan nella regione della Bretagna,
Saint-Aignan – comune nel dipartimento della Sarthe nella regione dei Paesi della Loira,
Saint-Aignan – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione del Midi-Pirenei.